Thomas Mitchell (1892-1962) – attore statunitense
Thomas Mitchell –  allenatore di calcio scozzese
Sir Thomas Livingstone Mitchell – esploratore scozzese dell'Australia